Alexander Strauch (1832-1893), zoologiste russe.
 Karl Strauch (1922-2000), physicien allemand.
 Laetitia Strauch-Bonart (1985), essayiste française.
 Ludwig Karl Strauch  (1875-1959), artiste allemand.